Ferréol ist der Familienname folgender Personen:

 Andréa Ferréol (* 1947), französische Schauspielerin
 Geoffroy Ferréol († 1042/45), Graf von Gâtinais, siehe Gottfried II. (Gâtinais) 
 Jean Ferréol (1808–1853), französischer Geistlicher, Bischof in Korea

Siehe auch:
 Ferreolus